Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Urcisse – Lot e Garonna
Saint-Urcisse – Tarn